HZL steht als Abkürzung für:
 Airport Hazelton in den Vereinigten Staaten von Amerika (IATA-Code)
 Hinterachszusatzlenkung von Drehleitern
 Hypophysenzwischenlappen, Teil der Hirnanhangsdrüse
 Regional Express Airlines, australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

HzL steht als Abkürzung für:
 Hilfe zum Lebensunterhalt, Sozialleistung in Deutschland
 Hohenzollerische Landesbahn, ehemalige Bahngesellschaft in Baden-Württemberg

Abkürzung